Příjmení Štern nosí více různých osobností:

 El'azar Štern (Stern; * 1956) – izraelský politik, poslanec
 Evžen Štern (1889–1942) – český právník, sociolog, sociální politik, národohospodář a publicista
 Ivan Štern (* 1949) – český novinář, ekonom a informatik
 Jan Štern (producent) (* 1953) – český scenárista, dramaturg a producent, politik OF a ODA, poslanec FS po sametové revoluci
 Jan Štern (1924–2012) – český publicista a básník, mluvčí Charty 77
 Juri Štern (* 1949) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Pavel Štern (* 1966) – ředitel Probační a mediační služby ČR

Podobná příjmení 
 Stern

Související články 
 Šternberk (rozcestník)

Externí odkazy